Als Karlsbad-Express wurden folgende Züge bezeichnet:

 (Paris-)Karlsbad-Express, zwischen 1900 und 1914 verkehrender Luxuszug der CIWL
 Paris-Karlsbad-Prag-Express, zwischen 1921 und 1939 verkehrender Luxuszug der CIWL
 Ostende-Karlsbad-Express, zwischen 1895 und 1914 sowie 1925 und 1939 verkehrender Luxuszug der CIWL

Siehe auch
 Karlex